Натуральне число 992
 992 рік до нашої ери
 992 рік нашої ери